Die Mercedes-Benz Cup 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Juli 2001 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Sopot die Idea Prokom Open und in Kitzbühel die Generali Open statt. Das Turnier in Kitzbühel gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Los Angeles und Sopot Teil der niedriger dotierten International Series waren.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Michael Chang, der in diesem Jahr am Titelträger von 1999 Pete Sampras (Nr. 4 der Setzliste) im Achtelfinale scheiterte. Sampras zog letztlich auch ins Finale ein, wo er wiederum einem weiteren Landsmann, dem an drei gesetzten Andre Agassi, unterlag. Agassi gewann damit den vierten Titel der laufenden Saison und insgesamt seinen 49. Titel. Für Agassi war es nach 1998 der zweite Titel in Los Angeles und es war das sechste Mal in Folge, dass der Titel im Ausrichterland blieb.
Die Titelverteidiger im Doppel, Paul Kilderry und Sandon Stolle, traten erneut zusammen an, schieden als Vierte der Setzliste aber im Viertelfinale aus. Erstmals erfolgreich beim Turnier waren die Brüder Bob und Mike Bryan, die sich als Setzlistenerste gegen Jan-Michael Gambill und Andy Roddick im Finale durchsetzten. Damit gewannen sie ihren vierten gemeinsamen Titel, der auch den jeweils vierten der Karriere darstellte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Los Angeles